Der Hamlet Cup 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. August 2001 in Oyster Bay (New York), auf Long Island stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der in diesem Jahr nicht erneut zum Turnier antrat. Neuer Turniersieger wurde der an Position 6 gesetzte Deutsche Tommy Haas, der den Lokalmatadoren Pete Sampras, der kurzfristig mit einer Wildcard angetreten war und an Position 3 gesetzt war, im Finale in drei Sätzen. Es war sein zweiter Titel in der Saison 2001 und der dritte Erfolg seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonathan Stark und Kevin Ullyett, konnte ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Sie gaben im Turnierverlauf keinen Satz ab und schlugen im Finale die tschechische Paarung aus Leoš Friedl und Radek Štěpánek. Es war Starks 19. und letzter Titel seiner Karriere, für Ullyett war der 12. Titel. Es war das zweite und letzte Mal, dass sie in dieser Konstellation ein Turnier für sich entscheiden konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Oyster Bay (New York)